Švanda může být:

 legrace
 Švanda dudák – postava z divadelní hry Strakonický dudák Josefa Kajetána Tyla
 Švanda dudák (časopis) – český humoristický časopis
 Švanda (příjmení) – české příjmení
 literární pseudonym Ignáta Herrmanna

Související články 
 Švandovo divadlo